First Base – gruppo musicale tedesco
 First Base – album dei Babe Ruth del 1973